Totentanz ( en allemand, littéralement : Danse des morts) peut faire référence à :

Musique 
 Totentanz de Franz Liszt (1849)
  (1934)

Littérature 
  (1813)

Audiovisuel 
  (1912)
  (2002)
  (2008)

Autre 
  de Lovis Corinth (1922)